Bangun Harjo (Buay Madang Timur), een plaats in Indonesië
Bangun Harjo (Plakat Tinggi), een plaats in Indonesië
Bangun Harjo (Pelepat Ilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing